Іслам Шах Сурі, Шах Сурі (*д/н —22 листопада 1554) — 2-й султан з династії Сурі, який правив у північній Індії у 1545–1554 роках.
 Фіруз Шах Сурі (помер 1554) — третій султан з династії Сурі. 
 Ібрагім Шах Сурі — п'ятий правитель з династії Сурі. 
 Шов-Сурі (Сейшельські острови, Праслен), Шов-Сурі, інша назва — Жанет (фр. Chauve Souris / англ. Jeanette Island) — невеликий острівець в Індійському океані, входить до архіпелагу Сейшельські острови.
 Шов-Сурі (Сейшельські острови, Мае), Шов-Сурі (фр. Chauve Souris, «Острів кажана») — невеликий острівець в Індійському океані, входить до архіпелагу Сейшельські острови. 
 Шер Шах Сурі (пушту: شیر شاہ سوری, Šīr Šāh Sūrī, 1486 — 22 травня 1545) або Шер Хан («король-лев») — афганський завойовник Делі.

Див. також
 Шах Сурі